I86  ou I-86 peut faire référence à :

Médecine 
 Varices d'autres localisations, d'après la classification internationale des maladies ;

Route 
  Interstate 86 (est), une autoroute inter-États américaine reliant Érié à Waverly ;
  Interstate 86 (ouest), une autoroute inter-États américaine reliant Twin Falls à Pocatello.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres